Gerhardtia är ett släkte av svampar. Gerhardtia ingår i familjen Lyophyllaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gerhardtia